Мукада́с Махмудов  (тадж. Мукада́с Махмудов, 1926—1991) — советский театральный актёр и кинорежиссёр.

Биография 
Родился 20 февраля 1926 года в Сталинабаде (ныне Душанбе).

 В 1943—1944 — актёр Таджикского академического театра драмы им. А.Лахути.
 Окончил артиллерийскую спецшколу (1945).
 С 1945 служил в СА.
 В 1950 — актёр театра драмы им. А.Лахути, в 1951 — солист Душанбинской филармонии.
 В 1951—1954 учился в Московской консерватории.
 В 1954—1956 — артист Таджикского театра драмы им. А.Лахути.

 В 1961 окончил режиссерский факультет ВГИКа.
 С 1961 — режиссёр киностудии «Таджикфильм». Постановщик художественных и документальных фильмов.
 С 1968—1987 регулярно сотрудничал с композитором Александром Зацепиным, совместно созданы такие фильмы как «Белый рояль», «Повар и певица», «Отважный Ширак», «Девушки из „Согдианы“».
Умер 18 апреля 1991 года

Фильмография

Художественное кино 
  — 1002-ая ночь
  — Белый рояль
  — Жених и невеста
  — Когда остановилась мельница
  — Пятеро на тропе
  — Отважный Ширак
  — Повар и певица
  — Захват
  — На перевале не стрелять!
  — Серебристая нить
  — Капкан для шакалов — ''в 1986 на 19-ом Всесоюзном кинофестивале в (Алма-Ате) в программе художественных фильмов: Диплом «За мастерство исполнения трюков» в фильме «Капкан для шакалов» — У. Кудайбергенов.
  — Девушки из «Согдианы».

Актёр 
 
  — Звёзды не гаснут | Ulduzlar Sönmür :: эпизод

Примечания

Ссылки 

Выпускники ВГИКа
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Таджикфильм
Режиссёры киностудии Таджикфильм